Khemis du Sahel är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Khemis du Sahel ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Khemis du Sahel är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Havet är nära Khemis du Sahel västerut. Den högsta punkten i närheten är Koudiet el Mnazel,  meter över havet,  km norr om Khemis du Sahel. Runt Khemis du Sahel är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Larache,  km sydväst om Khemis du Sahel. Trakten runt Khemis du Sahel består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan